Бурские коммандос или Коммандо буров () — добровольческие военные подразделения партизанской милиции, организованные бурами в Южной Африке. Этот термин вошёл в обиход во время Второй англо-бурской войны 1899—1902 годов.

История 
В 1658 году разразилась война между голландскими поселенцами в Капской колонии Нидерландов и готтентотами. Для защиты поселений были мобилизованы все трудоспособные мужчины. После окончания этой войны все мужчины в колонии подлежали военной службе и должны были быть готовы к мобилизации.

К 1700 году размеры колонии значительно увеличились, и она была разделена на районы. Небольшой военный гарнизон, размещённый в крепости Доброй Надежды, не мог рассчитывать на быстрое реагирование в пограничных районах, поэтому система коммандос была расширена и официально оформлена. В каждом округе был свой комендант, которому поручалось созывать всех граждан в трудную минуту. В 1795 году, в связи с Первой британской оккупацией и снова в 1806 году в связи с Второй британской оккупацией, коммандос были призваны защищать Капскую колонию. В битве при Блауберге 6 января 1806 года Свеллендамское коммандо удерживало британцев достаточно долго, чтобы остальная часть Батавской армии смогла отступить в безопасное место.

При британском правлении Капская колония продолжала использовать систему коммандос в своих пограничных войнах, в дополнение к регулярным британским имперским войскам. Бурские коммандос сражались вместе с фенгу, британскими поселенцами, готтентотами и другими этническими группами в подразделениях, которые часто были смешанными. Лёгкие и мобильные коммандос, несомненно, были лучше приспособлены для ведения боевых действий в суровой горной местности, чем медленно движущиеся колонны имперских войск. Однако в правительстве Капской колонии часто возникали трения по поводу относительных достоинств и контроля этих двух параллельных военных систем.

Во время Великого трека и уже после него в бурских республиках эта система продолжала использоваться. В обеих республиках были приняты законы о коммандос, в соответствии с которыми служба была обязательной в случае необходимости для всех граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Во время Второй англо-бурской войны бурские коммандос составили костяк бурских военных сил.

После заключения мира в 1902 году коммандос были расформированы. Фактически же они сохранились, будучи преобразованы в подпольные "стрелковые клубы". В 1912 году коммандос были вновь сформированы как активные гражданские силы в составе Сил Обороны Союза. Эта система действовала до 2005 года, когда все коммандос были снова расформированы.

Структура 

Каждое коммандо было прикреплено к городу, в честь которого оно было названо (например, Блумфонтейн коммандос). Каждый город отвечал за свой округ, разделённый на районы. Подразделением командовал комендант, а каждым отделением полевой корнет (эквивалент унтер-офицера).

Полевой корнет отвечал не только за призыв граждан, но и за охрану своего отделения, сбор налогов, выдачу огнестрельного оружия и другой техники во время войны. Теоретически отделение делилось на команды под управлением капралов. "Капралство" обычно состояло примерно из 20 солдат. Иногда целые семьи (отцы, сыновья, дяди, двоюродные братья и сёстры) заполняли собой капралство.

Полевой корнет отвечал перед комендантом, а тот, в свою очередь, перед генералом. Теоретически генерал нёс ответственность за четырёх коммандос. Он, в свою очередь, отвечал перед главнокомандующим республики. В Трансваале главнокомандующий назывался комендант-генералом, а в Оранжевой Республике главным комендантом (Hoofdkommandant). Главнокомандующий был ответственен перед президентом.

В военное время были созданы и другие вспомогательные чины, такие как мясной капрал (Vleiskorporaal), отвечавший за выдачу пайков.

Коммандо состоял из добровольцев, все офицеры назначались самими членами подразделения, а не правительством. Это давало возможность появиться некоторым командирам, таким как генерал Коос Де ла Рей и генерал Христиан Девет, но также имело недостаток в том, что иногда назначались некомпетентные командиры. Дисциплина также была проблемой, поскольку не было никакого реального способа обеспечить её соблюдение.

Различные бурские республики имели свою структуру командования.

Оружие 

До Второй англо-бурской войны самой популярной винтовкой в республиках была винтовка 450 Westley Richards, с точностью до 600 ярдов. Некоторые были помечены фразой "Сделано специально для Ю.А.Р." (Made Specially For Z.A.R.). Они были похожи на винтовки Мартини-Генри, используемые британскими войсками.

Для Второй англо-бурской войны президент Южно-Африканской Республики — Пауль Крюгер провёл перевооружение армии, импортировав 37 000 винтовок Маузера 1895 и от 40 до 50 миллионов единиц боеприпасов калибра 7x57. Модель 1895 года была также известна как Boer Model (Бурская Модель) и имела маркировку O.V.S (Oranje-Vrystaat) чуть выше серийного номера. Эта немецкая винтовка имела дальность стрельбы более 2000 ярдов. Опытные стрелки могли добиться отличной дальнобойной точности. Некоторые коммандос использовали модель Мартини-Генри, так как тысячи из них также были закуплены; их недостатком было большое облако белого дыма после выстрела, которое выдавало позицию стрелка.

Примерно 7000 винтовок Guedes 1885 были также приобретены несколькими годами ранее, и они использовались во время военных действий.

Некоторые использовали трофейные британские винтовки, такие как Ли-Метфорд и Ли-Энфилд, что подтверждается фотографиями той эпохи. Когда боеприпасы для Маузеров закончились, буры в основном полагались на захваченных Ли-Метфордов.

Независимо от винтовки, мало кто из коммандос использовал штыки.

Была также закуплена лучшая современная европейская артиллерия. К октябрю 1899 года государственная артиллерия Трансвааля имела 73 тяжелых орудия, в том числе четыре 155-мм Creusot Long Tom и 25 из 37-мм пушек Максима. Бурский Максим, более крупный, чем обычная модель Максима, используемая англичанами, которая стреляла разрывными снарядами (бездымными боеприпасами) со скоростью 450 выстрелов в минуту; она стала известна как Пом-Пом (Pom-Pom).

Другие используемые виды оружия:

 Mauser C96
 Colt Single Action Army
 Remington Model 1875
 Remington Rolling Block rifle
 Winchester rifle
 Vetterli rifle
 Krag-Jørgensen
 Kropatschek rifle

Список подразделений 
Следующие бурские коммандос существовали в Оранжевой республике и Трансваале:

Оранжевое Свободное Государство 

 Бетлехем
 Бетули
 Блумфонтейн (город)
 Блумфонтейн (округ)
 Босхоф
 Ботавилль
 Брандфорт
 Река Каледон
 Эденбург
 Фауресмит
 Фиксбург
 Франкфорт
 Харрисмит
 Хейлброн
 Хупстад
 Якобсдал
 Крунстад
 Ледибранд
 Линдли
 Парейс
 Филипполис
 Руксвилль
 Сенекал
 Смитфилд
 Таба-Нчу
 Вентерсбург
 Вреде
 Вредефорт
 Вепенер
 Винбург

Трансвааль 

 Амстердам
 Бетал
 Блумхоф
 Боксбург
 Каролина
 Кристиана
 Эландсфонтейн
 Река Эландс
 Эрмело
 Фордсбург
 Гермистон
 Хейделберг
 Йеппестаун
 Восточный Йоханнесбург
 Западный Йоханнесбург
 Клерксдорп
 Крюгерсдорп
 Лихтенбург
 Лиденбург
 Марико
 Мидделбург
 Пит-Ретиф
 Почефструм
 Претория
 Рюстенбург
 Стандертон
 Свазиленд
 Утрехт
 Врейхейд
 Ваккерстром
 Ватерберг
 Волмарансстад
 Зутпансберг
 Звартруггенс

Примечания

Литература 

Военная история ЮАР
История Трансвааля
Партизанские движения
Африканеры
Вторая англо-бурская война
Воинские формирования